Džibuti je lahko:
 Džibuti - država
 Džibuti - mesto